Штефко Ігор Валерійович — майор Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну.
 Барбора Штефкова (чеськ. Barbora Štefková, нар. 4 квітня 1995) — колишня чеська тенісистка.